Villy (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 Villy (Yonne), municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Villy-en-Auxois, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Villy-Bocage, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Villy-le-Bois, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Villy-le-Bouveret, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Villy-lez-Falaise, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Villy-le-Maréchal, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Villy-le-Moutier, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Villy-le-Pelloux, municipi al departament de l'Alta Savoia (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Villy-en-Trodes, municipi al departament de l'Aube (Gran Est)
 Villy-sur-Yères, municipi al departament del Sena Marítim (Normandia)